Styx ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Ernst von Styx (1759–1829), deutsch-baltischer Mediziner sowie Rektor der Kaiserlichen Universität zu Dorpat

Styx steht für:
 den Fluss Styx in der griechischen Mythologie
 den Fluss Styx (Griechenland)
 den unterirdischen See Lagoa do Styx auf der portugiesischen Azoren-Insel Graciosa
 den Ort Styx (Schottland)
 den NATO-Code für eine sowjetische Anti-Schiffs-Rakete vom Typ SS-N-2
 die US-amerikanische Rockband Styx (Band)
 ein Netzwerkprotokoll des Betriebssystems Inferno, siehe Inferno (Betriebssystem)
 einen Wald in Tasmanien, Australien
 eine Zigarettenpapiermarke in Großbritannien
 ein Computerspiel für den Sinclair ZX Spectrum, das auch auf den Commodore C64 portiert wurde
 ein Computerspiel für PC-kompatibles DOS, welches ein Remake des Computerspiels Qix darstellt
 einen Gedichtband von Else Lasker-Schüler, siehe Styx (Gedichtband)
 eine Figur in Jacques Offenbachs Operette Orpheus in der Unterwelt
 ein Werk für Viola, Chor und Orchester von Gija Kantscheli
 einen fiktiven Pluto-Mond bei Captain Future
 Styx (Mond), den fünften Mond des Zwergplaneten Pluto
 eine Schmetterlingsgattung, siehe Styx infernalis
 Styx (Dan Simmons), Kurzgeschichtensammlung (1995)
 Styx-Gletscher in Antarktika

Filme:
 Die Sache mit Styx, Spielfilm von Karl Anton (1942)
 Styx (2018), deutsch-österreichischer Spielfilm von Wolfgang Fischer

STYX steht für:

 STYX (Fachsoftware), Computerprogramm

Siehe auch:
 Styx River, Styx Creek
 Stix